Kongres Stanów Zjednoczonych 111. kadencji – federalna władza ustawodawcza, składająca się z Izby Reprezentantów i Senatu. Kongres zebrał się po raz pierwszy dnia 3 stycznia 2009 roku, rozpoczynając tym samym kadencję trwającą do 3 stycznia 2011 roku. Kadencja zaczęła się w czasie ostatnich dwóch tygodni działania administracji George W. Busha, przechodząc w administrację Baracka Obamy.

Zobacz też 
 Kongres Stanów Zjednoczonych

Bibliografia 
 House of Representatives  dostęp 31 stycznia 2011

Kadencje Kongresu Stanów Zjednoczonych